Imantas ist ein männlicher litauischer Vorname.

Personen 
 Imantas Lazdinis (* 1944),  Forstwissenschaftler, Umweltschützer und Politiker

Siehe auch 
 Imants
 Irmantas

Männlicher Vorname